Pochta.ru:
 раньше — сайт службы электронной почты Почта.ру
 теперь — сайт «Почты России»